

Patronyme
Le nom Breckinridge peut désigner :
 la famille Breckinridge, une grande famille américaine ayant donné de nombreux hommes politiques dont : 
 John Breckinridge (1760 – 1806), sénateur des États-Unis et procureur général 
 John Cabell Breckinridge (1821 - 1875),  des États-Unis d'Amérique, général de l’armée des États confédérés durant la guerre de Sécession et le dernier ministre de la Guerre confédéré.
 Sophonisba Breckinridge (1866 - 1948), militante, réformatrice sociale de l'Ère progressiste et chercheuse en sciences sociales américaine.
 Bunny Breckinridge (1903-1996), millionnaire excentrique, arrière-petit-fils du précédent.
  (1905-2002), une photo-journaliste, cinéaste et philanthrope. Elle est l'arrière-petite-fille du vice-président et la petite-fille de l'industriel du pneumatique Benjamin Franklin Goodrich. 
Madeline McDowell Breckinridge (1872-1920), suffragette américaine.

Toponyme
le comté de Breckinridge dans le Kentuckty, nommé d'après John Breckinridge
 Breckinridge, une ville du comté de Garfield, dans l'État d'Oklahoma

Voir aussi

Homonymie de patronyme